Платфо́рма 34-й киломе́тр — остановочный пункт Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург-Витебский — Павловск — Новолисино — Новгород. Располагается на северо-восточной окраине садоводства «Заречное», на границе Тосненского и Гатчинского районов Ленинградской области.  

Имеет одну высокую боковую платформу с западной стороны пути. В середине платформы имела здание билетной кассы, которая позже была закрыта, а с капитальным ремонтом платформы в 2009 году здание было ликвидировано.

На платформе останавливаются почти все проходящие через неё пригородные поезда.

Электрифицирована в 1971 году постоянным током, напряжением 3,3 кВ в составе участка Павловск - Новолисино.

В 2009 году платформа была полностью капитально отремонтирована с полной  заменой.

Ссылки 
Платформа 34 км на Викимапии

Расписание пригородных поездов 

 Расписание пригородных поездов на сайте СЗППК
 
 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тосненского района